Giuseppe Compagnone – politico italiano
 Luigi Compagnone – giornalista, scrittore, poeta e commediografo italiano
 Nicola di Compagnone – religioso italiano
 Rachele La Rotonda Compagnone – pittrice, scrittrice e poetessa italiana